Брон:

Географические названия

 Брон — город во Франции, департамент Рона.
 Брон — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор.

Фамилия

 Брон, Владимир Акимович (1909—1985) — советский шахматный композитор и судья по шахматной композиции международной категории.
 Брон, Джерри (1933—2012) — английский музыкальный продюсер и менеджер.
 Брон, Захар Нухимович (Zakhar Bron; род. 1947) — немецко-швейцарский скрипач и музыкальный педагог советского происхождения.
 Брон, Макс (Max Braun; 1883—1967) — американский перетягиватель каната.
 Брон, Райан (род. 1983) — американский профессиональный бейсболист.
 Брон, Саул Григорьевич (1887—1938) — советский хозяйственный деятель, экономист и дипломат, революционер.
 Брон, Элинор (род. 1938) — британская актриса и писательница.

См. также 
 Бронн